Урга может означать:

Населённые пункты 
 Урга — в XVII—XVIII веках — кочующая резиденция монгольских Богдо-гэгэнов, затем — стационарное поселение, историческое название Улан-Батора.
 Урга —  село в Княгининском районе Нижегородской области.
 Урга — село Хивского района Дагестана.
Урга — поселок в Кунградском Районе Республики Каракалпакстан.

Реки 
 Урга — река в Нижегородской области.
 Урга — река в Свердловской области.
 Урга — река в Хабаровском крае.
 Урга — река в Амурской области.
 Урга — река в Камчатском крае.
 Урга — река в Огрском крае Латвии.

Другое 
 «Урга — территория любви» — фильм.
 «Урга» — кинотеатр в Улан-Баторе.
 Урга (газовое месторождение)
 УРГА — украинская авиакомпания.